Даболим (деревня) — деревня в центральном районе штата Гоа, Индия
 Международный аэропорт Даболим — аэропорт штата Гоа, расположенный в районе деревни Даболим, и названный по близости к ней.